Latini ist der Name folgender Personen:

 Armando Latini (1913–1976), italienischer Radsportler
 Brunetto Latini (um 1220–1294), italienischer Staatsmann, Gelehrter und Schriftsteller